Соломон Эпштейн:
 Эпштейн, Соломон Борисович (род. 1925) — российский живописец.
 Эпштейн, Соломон Лазаревич — советский учёный в области радиотехники.